Con il termine manouche si può indicare:

 Manouche (pl. manouches), nome assegnato in Francia ai Sinti, gruppo etnico parzialmente nomade, tradizionalmente riuniti sotto la denominazione oggi controversa di Zigani
 Jazz manouche, uno stile di musica jazz noto anche come gipsy jazz
 Manouche, vecchio nome dei Sagapool, gruppo di musica etnica del Québec